Ronchi pode se referir a:

Comuna
Ronchi dei Legionari, comuna italiana na província de Gorizia.
Ronchi Valsugana, comuna italiana na província de Trento.
Ronchis, comuna italiana  na província de Udine.

Fracção comunal
Ronchi, fracção comunal de Massa, na província de Massa-Carrara.
Ronchi del Volo, fracção comunal de Casalserugo, na província de Padova.

Sobrenome
Ronchi, importante família nobiliárquica de Val Camonica.

Pessoas
 Micol Ronchi, modelo e actriz italiana.
 Vasco Ronchi, físico italiano conhecido por seus trabalhos em óptica.

Outros
Teste de Ronchi, um método criado por Vasco Ronchi.

Desambiguação